sprengel, putstoel, hefinrichting
 Christian Konrad Sprengel (1750–1816), Duits natuuronderzoeker en theoloog
 Carl Sprengel (1787-1859), Duitse landbouwkundige
 Kurt Sprengel (1766–1833), Duits botanicus
 Hermann Sprengel (1834–1906), Duits schei- en natuurkundige
 Sprengelpomp, vacuümpomp techniek uitgevonden door Hermann Sprengel
 Bernhard Sprengel (1899–1985), Duits ondernemer en kunstverzamelaar
Sprengel-Museum, museum in de Duitse stad Hannover

Zie ook 

Johann Wilhelm Spengel (1852-1921) Duits bioloog